Galumnella är ett släkte av kvalster. Galumnella ingår i familjen Galumnellidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur
Galumnella